ACTL9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 416 амінокислот, а молекулярна маса — 45 627.

Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Цитоскелет